Гарибалди:

 Гарибалди — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Гарибалди — горное озеро в провинции Британская Колумбия в Канаде.